

Geografia
 Grana Monferrato – comune in provincia di Asti
 Grana - Mellea – torrente in Piemonte in provincia di Cuneo
 Grana del Monferrato – torrente in Piemonte nel Monferrato
 Grana – frazione del comune tedesco di Kretzschau
 Grana – frazione del comune italiano di Colere
 Grana – frazione del comune italiano di Albisola Superiore

Persone 
 Ariel Grana – calciatore argentino
 Fernando Grana – giocatore di calcio a 5 italiano
 Gianni Grana – scrittore, accademico e artista italiano
 Hernán Grana – calciatore argentino

 Pablo Graña – canoista spagnolo

Altro 
 Formaggio grana – formaggio a pasta dura e granulosa, ottenuto dalla caseificazione del latte bovino, tipico dell'Italia 

 Grana – plurale di grano, moneta dell'Italia meridionale
 Grana – in botanica, termine che indica le parti interne del cloroplasto formate da pile di tilacoidi
 Grana – in petrografia, termine che le dimensioni medie dei granuli o cristalli nelle rocce ignee, metamorfiche e sedimentarie chimiche
 Grana – antico nome dato al colorante carminio ricavato dalla cocciniglia
 Grana – l'aspetto e la consistenza di un tessuto
 Grana – la dimensione e l'aspetto dei sali d'argento di una pellicola fotografica
 Grana - il plurale di Grano moneta del Regno di Napoli, Regno di Sicilia e Regno delle due Sicilie

Altri progetti